Grimsehlweg bezeichnet

* Grundschule Grimsehlweg in Hannover, Stadtteil Bothfeld
 Luftschutzbunker Grimsehlweg in Hannover, Stadtteil Bothfeld, Grimsehlweg Ecke Osterfort